

Легарда — муніципалітет у складі автономної спільноти Наварра

Легарда — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства